Osoby:
 David Torn – amerykański kompozytor
 Rip Torn – amerykański aktor

Inne:
 Torn – album zespołu Evergrey
 Torn – singel zespołu Ednaswap, później Natalie Imbruglii
 Torn – singel Lisy Ajax
 Torn – singel Avy Max

Zobacz też:
  Thorn